Fischer László (1924 körül –?) amatőr filmes
 Fischer László (?–) gitáros (Korál)
 Fischer László (1956) labdarúgó (Tatabányai Bányász)
 Fischer László (1960–) színész
 Fischer László  (1962) síugró, síelő